Province de Rabat kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Rabat (provins), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
 Kenitra Province, provins, Gharb-Chrarda-Béni Hssen, 

Robotskapade Marockoförgreningar